

Geografia
 Croazia
 Severin – comune della regione di Bjelovar e della Bilogora
 Germania
 Severin – comune del circondario di Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Romania
 Severin – oggi Drobeta-Turnu Severin, città del distretto di Mehedinți

Onomastica
 Severin – variante del nome proprio di persona italiano maschile Severino